Phalaikos (griech. ) ist der Name folgender Personen:

 Phalaikos (Phokis), phokischer Militär
 Phalaikos (Dichter), griechischer Epigrammatiker